Leevi steht für:

 Leevi (Fluss), Fluss in Estland
 Leevi (Põlva), Ort in Estland
 Hilka Leevi (1952–2018), ehemalige Bürgermeisterin der namibischen Stadt Rundu

Siehe auch:
 Leevi and the Leavings
 Levi